

Anno 
 1234 o 1234 a.C.

Matematica 
 1234

Musica 
 1234 – album di Ronnie Wood del 1981
 1234 – album dei Propaganda del 1990
 1234 – singolo di Feist del 2007